Річки:
 Багатенька (притока Орелі)
 Багатенька (притока Багатої)